Шуга — крихкі грудки льоду, що з'являються на воді перед льодоставом

 Шуга — село, Актогайський район, Павлодарська область, Казахстан